Ramón Rojas puede referirse a:
Ramón Rojas (futbolista), futbolista argentino.
Ramón Rojas (militar), militar de la guerra de independencia de Tarija.
Ramón Rojas (saltador), deportista extremo chileno.
Ramón Rojas (médico), doctor del cuerpo técnico del club de fútbol Deportes Concepción, Chile.